Егорьевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список

Владимирская губерния 
 Егорьевская волость — в составе Ковровского уезда.

Московская губерния 
 Егорьевская волость — в составе Егорьевский уезд (1922—1929).

Нижегородская губерния 
 Егорьевская волость — в составе Васильсурского уезда.

Оренбургская губерния 
 Егорьевская волость — в составе Троицкого уезда.

Смоленская губерния 
 Егорьевская волость — в составе Бельского уезда.
 Егорьевская волость — в составе Дорогобужского уезда.
 Егорьевская волость — в составе Сычёвского уезда.

Ярославская губерния 
 Егорьевская волость — в составе Мышкинского уезда.

См. также 
 Егорьевский уезд